Abydos kan henvise til flere artikler:

 Abydos – egyptisk oldtidsby
 Abydos (fiktiv planet) – planet fra tv-serien Stargate SG-1